Achim Petry ist der Name folgender Personen:

* Achim Petry (Schauspieler) (1927–2014), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Achim Petry (Musiker) (* 1974), deutscher Musiker und Sänger